Vrabec ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Vrabec (* 1945), österr. Mathematiker (Uni-Preis 1997), Volksbildner für Astronomie
 Karel Vrabec (* 1984), tschechischer Fußballspieler 
 Petr Vrabec (* 1962), tschechischer Fußballspieler und -trainer
 Roland Vrabec (* 1974), deutscher Fußballtrainer
 Thomas Vrabec (* 1966), schweizerisch-tschechischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Wrabetz